Fábio Camilo de Brito  – calciatore brasiliano (n. 1975).
Anderson Luiz de Carvalho  – calciatore brasiliano (n. 1981).
Maybyner Rodney Hilário  – cestista brasiliano (n. 1982).
Ânderson Miguel da Silva  – calciatore brasiliano (n. 1983).

Pagine correlate 
Nene
Nené